Вязовка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа город Саратов.

Физико-географическая характеристика 
Деревня окружённая лесным массивом расположена в юго-западной части Саратовского района, недалеко от села Сосновка. Расстояние до административного центра села Михайловка — 12 км, до областного центра составляет 28 км. С областным центром Вязовка связана автодорогой с грунтовым покрытием. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Вязовка одна единственная улица — Центральная.

Население 

В деревне на 1 января 2018 года проживало 3 человека, насчитывается 2 домовладения.

Достопримечательности 
 Рядом с деревней расположен лесной массив "Дарьина роща".

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района